Petzenhausen ist der Ortsname von

 Petzenhausen (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Petzenhausen (Weil), Ortsteil der Gemeinde Weil, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern